Office of Film and Literature Classification (OFLC) – firma oceniająca gry komputerowe w Australii i Nowej Zelandii.

 Office of Film and Literature Classification (Australia)
 Office of Film and Literature Classification (Nowa Zelandia)